Masaryk:
 Jan Masaryk
 Tomáš Garrigue Masaryk